Taras  – personaggio della mitologia greca
 Taras  – città antica corrispondente a Taranto
 Taraš  – città della Serbia
 Taras  – nome proprio di persona russo e ucraino maschile